Виктор Блинов:
 Блинов, Виктор Иванович (1950—2017) — советский и российский сотрудник спецслужб, подполковник.
 Блинов, Виктор Николаевич (1945—1968) — советский хоккеист.
 Блинов, Виктор (род. 1981) — латвийский хоккеист.